

Geografia 
Guasti, villaggio della California

Persone 
Carlo Guasti, ex calciatore italiano
Cesare Guasti, scrittore e filologo italiano del XIX secolo
Marcello Guasti, artista italiano nato nel 1924
Vittorio Guasti, senatore italiano della XIV Legislatura

Altro 
guasto, rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema